Il doppio del torneo di tennis Sao Paulo WCT 1975, facente parte della categoria World Championship Tennis, ha avuto come vincitori Ross Case e Geoff Masters che hanno battuto in finale Brian Gottfried e Raúl Ramírez 65-7, 7-65, 7-66.

Teste di serie 

 Brian Gottfried /  Raúl Ramírez (finale)
 Charlie Pasarell /  Roscoe Tanner (primo turno)

 Ross Case /  Geoff Masters (Campioni)
 Roy Emerson /  Rod Laver (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Sao Paulo WCT 1975